Mieczysław Wieliczko (1935-2009) – profesor historii
 Mieczysław Wieliczko (ur. 1949) – polski artysta fotograf